Оленовка — название населённых пунктов на Украине, название происходит от украинского имени Олена ().

Винницкая область 
 Оленовка — село в Винницком районе.
 Оленовка — село в Могилёв-Подольском районе.

Волынская область 
 Оленовка — село в Рожищенском районе.

Днепропетровская область 
 Оленовка — село в Криничанском районе.
 Оленовка — село в Магдалиновском районе.
 Оленовка — село в Широковском районе.
 Оленовка — село в Юрьевском районе.

Донецкая область 
 Оленовка — поселок городского типа в Бахмутском районе.
 Оленовка — поселок городского типа в Волновахском районе.

Запорожская область 
 Оленовка — село в Бердянском районе.
 Оленовка — село в Мелитопольском районе.
 Оленовка — село в Ореховском районе.

Киевская область 
 Оленовка — село в Фастовском районе.

Кировоградская область 
 Оленовка — село в Кропивницком районе.

Луганская область 
 Оленовка — село в Перевальском районе.

Николаевская область 
 Оленовка — село в Витовском районе.

Одесская область 
 Оленовка — село в Балтском районе.
 Оленовка — бывшее село в Березовском районе, ликвидировано в 1999 году.
 Оленовка — село в Великомихайловском районе.
 Оленовка — село в Захарьевском районе.

Полтавская область 
 Оленовка — село в Козельщинском районе.

Тернопольская область 
 Оленовка — село в Гусятинском районе.

Харьковская область 
 Оленовка — село в Красноградском районе.

Черниговская область 
 Оленовка — село в Борзнянском районе.

См. также 
 Оленевка
 Рай-Оленовка
 Еленовка